Никола́й Зале́сский:
 Залесский, Николай Александрович (1909—1990) — советский военно-морской историк, писатель, коллекционер, филокартист.
 Залесский, Николай Даниилович (1877—1931) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Залесский, Николай Лаврентьевич (1835—1906) — русский фармаколог, заслуженный профессор Харьковского университета.
 Залесский, Николай Николаевич (1900—1984) — советский историк античности.